«Бал пожарных» (оригинальное название — «Horí, má panenko») — кинофильм Милоша Формана, сатирическая комедия. Фильм снят в Чехословакии, вышел на экраны в 1967 году.

Сюжет 
Пожарная команда в одном небольшом провинциальном городке на территории социалистической Чехословакии устраивает бал. Этот бал посвящён руководителю пожарной команды — старику исполнилось уже 86 лет. Товарищи хотят подарить ему красивый бронзовый топорик. Также на празднике планируется провести конкурс красоты и розыгрыш лотереи.

Но все благие помыслы искажены — призы разворовываются, а девушки не хотят участвовать в конкурсе красоты. В довершение всего в городе происходит пожар, а пожарные и не думают спасать погорельца, ведь они заняты чрезвычайно важным делом — своим балом. В отместку они хотят отдать бедному несчастному старому гражданину, пострадавшему от пожара, все призы лотереи, но они уже разворованы. Да и юбиляр не получит свой топорик — его тоже украли.

В ролях 
 Ян Вострчил — глава комитета
 Йозеф Шебанек — члена комитета № 2
 Йозеф Валноха — члена комитета
 Франтишек Дебелка — члена комитета №1
 Йозеф Колб — Йозеф
 Ян Штёкл — бывший начальник пожарной охраны
 Вратислав Чермак — члена комитета
 Йозеф Ржегорек — члена комитета № 4
 Вацлав Новотны — члена комитета
 Франтишек Райнштайн — члена комитета
 Франтишек Паска — члена комитета
 Франтишек Свет
 Станислав Голубец — Карел
 Йозеф Куталек — Людва
 Ладислав Адам
 Милада Ежкова — ''жена Йозефа

Интересные факты 
 Почти все актёры фильма — не профессиональные актёры, а настоящие пожарные.
 Это последний фильм, снятый Милошем Форманом в Чехословакии. Создание этого фильма, собственно, и стало причиной эмиграции Формана из Чехословакии.
 Непосредственно перед эмиграцией в Соединённые Штаты Америки Форман был вынужден принести официальные извинения чехословацким пожарным, многие из которых были до глубины души оскорблены тем, как в фильме «Бал пожарных» были представлены работники пожарной команды.
 Этот фильм стал первым фильмом Формана, снятым им на цветную плёнку.
 Оригинальное название фильма «Horí, má panenko» переводят как «Горит, моя барышня…».

Примечания

Ссылки 
 «Бал пожарных»: рецензия на Кино Ревью
 
 

Кинокомедии Италии
Фильмы-драмы Италии
Сатирические фильмы
Кинокомедии Чехословакии
Кинокомедии 1967 года
Фильмы Милоша Формана
Фильмы Чехословакии 1967 года
Фильмы Италии 1967 года